

Personnalités 

 Angèle-Marie Littlejohn (1933-1995), religieuse, tuée à Alger, bienheureuse ;
 Charles Littlejohn (1889-1960), rameur d'aviron britannique ;
  (1908-1989), pilote automobile américain de stock car ;
 Keith et Kenneth Littlejohn, agents du MI6 infiltrés dans l'IRA officielle.
 Ruesha Littlejohn (1990-), footballeuse irlandaise
 John-Martin Little John (1865-1947), Fondateur de l'ostéopathie

Toponymes 

 , île des États-Unis, dans le Maine.

Divers 
 Littlejohn Coliseum, salle de sport à Clemson en Caroline du Sud, aux États-Unis ;
 Affaire Littlejohn, opération d'infiltration du MI6 contre les républicains pendant le conflit nord-irlandais, en 1973 ;
 Le  est un système ajouté au canon anglais de 2 pounder pour le tir de munitions Armour-piercing super velocity réduites (APCNR).

Voir aussi 
  (équivalent français)